Ovo je popis svih nosilaca zastave na Olimpijskim igrama za Azerbajdžanu.

Također pogledajte 
 Azerbajdžan na Olimpijskim igrama

Izvori 

Šport u Azerbajdžanu
Nositelja zastave